Сакеев — фамилия.

Известные носители:
 Сакеев, Александр Владимирович (1945—1973) — советский хоккеист.
 Сакеев, Илья Николаевич (род. 1979) — российский волейболист.